Diese Liste enthält die Namen der Fußballspieler, die in der Zeit von 1900 bis 1945 (zuletzt in der Sportbereichsklasse Oberbayern) dem FC Bayern München angehörten bzw. zum Einsatz kamen und zu denen Informationen aus den unten aufgeführten Quellen stammen.

Auf die Statistik bezüglich Spaltenpaar Ostkreis wird generell verzichtet, da sich diese nicht, nicht zweifelsfrei oder nur unvollständig recherchieren lässt.

Zu den Fußballspielern ab dem 4. November 1945: siehe Liste der Fußballspieler des FC Bayern München (1945–1965).Zu den Fußballspielern ab dem 14. August 1965: siehe Liste der Fußballspieler des FC Bayern München

 Spieler: Name des Spielers (Vorname, Nachname)
 N: Nationalität des Spielers anhand von Staatsflaggen.
 v: Erstes Jahr der Zugehörigkeit zum Mannschaftskaderin chronologischer Reihung, bei gleichem Beginn nach chronologischer Reihung das letzte Jahr der Zugehörigkeit betreffend,wenn darin gleich, in alphabetischer Reihung
 b: Letztes Jahr der Zugehörigkeit zum Mannschaftskader.
 S: Anzahl der Spiele, die der Spieler während seiner Zugehörigkeit zum FC Bayern München für diesen absolviert hat.
 T: Anzahl der Tore, die der Spieler während seiner Zugehörigkeit zum FC Bayern München für diesen erzielt hat.
 Statistik (Spaltenpaar)
 # Ostkreis – 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1913/14, 1914/15, 1915/16, 1916/17, 1917/18, 1918/19
 # Kreisliga Südbayern— 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1922/23
 # Bezirksliga Bayern— 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1926/27, 1927/28, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33
 # Gauliga Bayern — 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1939/40, 1940/41, 1941/42
 # Gauliga Südbayern — 1942/43, 1943/44
 # Gauliga München/Oberbayern – 1944/45
 # Süddeutscher Pokal— 1917/18, 1918/19, 1919/20, 1921/22, 1922/23, 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1926/27
 # Tschammerpokal  – 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943

Quelle = weltfussball.de (unter Weblinks) und Literatur (unter Einzelnachweise)

Fußballspieler die von 1900 bis 1945 dem FC Bayern München angehörten.

Weblinks 
 Historische Kader von 1900 bis 1945 auf weltfussball.de

Einzelnachweise 

!
Munchen Bayern
Fussballspieler Munchen Bayern